Біттер-Спрингз:

 Біттер-Спрингз — статистично обумовлена місцевість в окрузі Коконіно, штат Аризона, США
 Біттер-Спрингз — місцевість в Австралії
 Біттер-Спрингз — австралійсько-британський фільм Ральфа Смарта 1950 року
 «The Bitter Springs» — англійський рок-гурт

Див. також 
 Біттер